Episkopalkyrkan kan syfta på;

Anglikanska kyrkogemenskapen 
 Skotska episkopalkyrkan – den anglikanska kyrkan i Skottland
 Episkopalkyrkan i USA – den äldsta anglikanska kyrkan utanför Brittiska öarna

Se även 
 Anglikanska kyrkogemenskapen
 Metodistkyrkan – flera organisationer
 Episkopalism – uppfattningen att kyrkans högsta ledning ligger hos biskoparna